Мец, Метц (Metz) — многозначный термин.

Топоним

Франция 
 Мец (округ) — округ в департаменте Мозель региона Гранд-Эст.
 Мец — город, столица департамента Мозель.
 Мец-1 — кантон, часть города Мец.
 Мец-2 — кантон, часть города Мец.
 Мец-3 — кантон, часть города Мец.
 Монтиньи-ле-Мец (кантон) — кантон в округе Мец.
 Монтиньи-ле-Мец — коммуна и город, центр одноимённого кантона.
 Мезьер-ле-Мец — коммуна и город, административный центр кантона Сийон-Мозеллан.
 Мулен-ле-Мец — коммуна в кантоне Кото-де-Мозель.
 Упраздненные единицы департамента Мозель
 Мец-Виль (Мец-город) — округ, вошел в округ Мец.
 Мец-Виль-1 — кантон.
 Мец-Виль-2 — кантон.
 Мец-Виль-3 — кантон.
 Мец-Виль-4 — кантон.
 Мец-Кампань (Мец-пригород) — округ, вошел в округ Мец.
 Мезьер-ле-Мец (кантон) — кантон, преобразован в кантон Сийон-Мозеллан.

Австрия 
 Мёц — коммуна в федеральной земле Тироль.

Армения 
 Мец Айк (транскрипция с армянского) — Великая Армения.
 Мец-Парни — село в Лорийской области.

Нагорный Карабах 
 Мец Шен — села
 Мец Тахлар — село

Фамилия 
 Metz
 Метц, Дон (1916—2007) — канадский хоккеист.
 Метц, Крисси (род. 1980) — американская телевизионная актриса.
 Мец, Кристиан (1931—1993) — французский теоретик кино.
 Метц, Лотар (1939—2021) — немецкий борец греко-римского стиля, чемпион и неоднократный призёр Олимпийских игр.
 Мец, Михаэль (род. 1964) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Метц, Саймон (более известен как Шлитци Сёртис; 1901 или 1892—1971) — американский артист уличных цирков и карнавалов, киноактёр.
 Mez
 Мец, Адам (1869—1917) — швейцарский востоковед, арабист, профессор кафедры восточных языков в Базельском университете.
 Мец, Адольф Григорьевич (1888—1943) — российский и латвийский скрипач, музыкальный педагог.
 Мец, Карл Кристиан (1866—1944) — немецкий ботаник.
 Мец, Юрий Семёнович (род. 1930) — советский и украинский учёный в области горного дела.

Спорт 
 «Мец» — футбольный клуб из одноимённого города, Франция.

Прочее 
 Метц — устаревшая единица измерения объёма в Германии и Австрии.
 Metz — немецкий производитель бытовой и фото-электроники.

См. также 
 Осада Меца